Suchowolja (ukrainisch , polnisch Suchowola) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Suchowolja (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Suchowolja (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Suchowolja (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Suchowolja (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Suchowolja (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Suchowolja (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Suchowolja (Luzk)